Lars Lindgren kan avse någon av följande:
Lars Lindgren (född 1952), ishockeyspelare
Lars Lindgren (1926–1986), son till Astrid Lindgren och medarbetare i Tre Lindgren AB
Lars Lindgren (kommunalråd), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm
Lars-Magnus Lindgren (1922–2004), regissör
Lars-Olof Lindgren (född 1949), diplomat